

ts 
 ts – dwuznak

Ts 
 Ts – symbol grupy tosylowej
 Ts – symbol tenesu, pierwiastka chemicznego

TS

Medycyna 
 TS – stwardnienie guzowate ()
 TS – zespół Turnera ()
 TS – zespół Tourette’a ()
 TS – stenoza zastawki trójdzielnej ()
 TS – transseksualizm

Inne
 TS – Totalizator Sportowy
 TS – Tramwaje Szczecińskie
 TS – Trybunał Stanu
 TS – telesync, metoda kopiowania filmów
 TS – Trasa Siekierkowska

Zobacz też 
 TS Liskowiak Lisków – klub sportowy pétanque